Канадзава — японське прізвище і топонім.

Відомі особистості 
 Канадзава Хірокадзу — японський майстер карате.

Топоніми 
 Канадзава — місто в Японії, у префектурі Ісікава.
 Канадзава — район міста Йокогама, в Японії.